Bupleurum cuspidatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Aleksandr Andrejevitj Bunge. Bupleurum cuspidatum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
cuspidatum